Лікар Айболить (персонаж)
 Лікар Айболить (повість)
 Лікар Айболить (мультфільм)
 Айболить (казка)
 Фільм «Лікар Айболить» — Союздетфильм СРСР, 1938
 Фільм «Айболить-66» — Мосфільм СРСР, 1966